The Baby ("Il bambino" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
The Baby – cortometraggio del 1903 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Baby – cortometraggio statunitense del 1912 diretto da Francis J. Grandon
The Baby – cortometraggio statunitense del 1912 prodotto dalla Edison Company
The Baby – cortometraggio statunitense del 1913 prodotto dalla Majestic Motion Picture Company
The Baby – cortometraggio britannico del 1913 diretto da F. Martin Thornton
The Baby – cortometraggio statunitense del 1915 diretto da Chester M. Franklin e Sidney Franklin
The Baby – cortometraggio statunitense del 1921 diretto da Harry Williams
Baby (The Baby) – film statunitense del 1973 diretto da Ted Post

Musica
The Baby – singolo di Blake Shelton
The Baby – singolo di Morgan

Televisione
The Baby – serie televisiva statunitense del 2011 creata da Robert Fabiani
The Baby – miniserie televisiva anglo-statunitense  del 2022 creata da Lucy Gaymer e Siân Robins-Grace

Pagine correlate
Baby